Mali Carevdar je naselje u sastavu grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 19 stanovnika.

= Povezani članci 0

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca